Ogdensburg ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ogdensburg (New Jersey)
 Ogdensburg (New York)
 Ogdensburg (Pennsylvania)
 Ogdensburg (Wisconsin)

Siehe auch:
 Bistum Ogdensburg
 Ogdensburg-Prescott International Bridge, Hängebrücke an der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten